Герхард Вайссгербер (; 13 октября 1905, Гросроссельн — 22 октября 1937, Кайзерслаутерн) — немецкий шахматист, национальный мастер. Неоднократный участник конгрессов Германского шахматного союза и чемпионатов Германии. В юности — сильнейший шахматист Саара. Неоднократный победитель конгрессов шахматного союза земли Рейланд-Пфальц. Участник сильного по составу международного турнира в Бад-Наугейме.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки